Foto des Jahres steht für:

 Pressefoto des Jahres (World Press Photo Awards), vergeben durch World Press Photo (ab 1955)
 UNICEF-Foto des Jahres, vergeben durch UNICEF (ab 2000)